Piazza Ducale di Vigevano in provincia di Pavia
Piazza Roma di Modena, su cui si affaccia il Palazzo Ducale
Piazza Ducale di Ancona, ora piazza John Fitzgerald Kennedy
Piazza Ducale a Sabbioneta in provincia di Mantova, che ospita il Palazzo Ducale